Sachstandsbericht des IPCC steht für folgende Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change:

 Erster Sachstandsbericht des IPCC (FAR, 1990)
 Zweiter Sachstandsbericht des IPCC (SAR, 1995)
 Dritter Sachstandsbericht des IPCC (TAR, 2001)
 Vierter Sachstandsbericht des IPCC (AR4, 2007)
 Fünfter Sachstandsbericht des IPCC (AR5, 2013)
 Sechster Sachstandsbericht des IPCC (AR6, ab 2017)